Fuyuan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

die kreisfreie Stadt Fuyuan (抚远市) der bezirksfreien Stadt Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Fuyuan (Jiamusi);
den Kreis Fuyuan (富源县) der bezirksfreien Stadt Qujing in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Fuyuan (Qujing);
die Großgemeinde Fuyuan (抚远镇) der Stadt Fuyuan in Heilongjiang, siehe Fuyuan (Großgemeinde).